Amadu ist der Familienname folgender Personen:

 Mamood Amadu (* 1972), ghanaischer Fußballspieler
 Salid Amadu (* 1999), österreichischer Fußballspieler